Note (von lateinisch nota „Merkmal, Schriftzeichen“) steht für:
 Note (Musik)
 Schulnote
 diplomatische Note, offizielles Schriftstück
 Banknote, Geldschein
 Duftnote
 Kostennote, Rechnung
 Nissan Note, Automodell
 The Note, US-amerikanische Jazz-Zeitschrift (ab 1990)

Note oder Noté ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Noté (1858–1922), belgischer Sänger
 Jeff Van Note (* 1946), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Kessai Note (* 1950), marshallischer Politiker, Präsident 2000 bis 2008

Siehe auch:
 Noten (Begriffsklärung)
 Notes (Begriffsklärung)
 Nota (Begriffsklärung)